Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2007 года – 45-й чемпионат России, который прошёл 15 – 16 декабря 2007 года в Коломне (Московская область) на крытом стадионе «Конькобежный центр «Коломна». В первенстве приняли участие 45 конькобежцев (24 мужчины и 21 женщина).

Впервые в истории конькобежного спорта России пятикратным чемпионом страны стал Иван Скобрев из Череповца, призёрами – Евгений Лаленков (Ангарск) и Андрей Бурляев (Барнаул). Иван Скобрев обновил рекорд России в классическом многоборье – 151,533 очка (прежнее достижение – 151,980 – было установлено им же 24 декабря 2006 года).

У женщин первенствовала Екатерина Лобышева (Москва). Серебро завоевала Галина Лихачёва (Екатеринбург), бронзу – Светлана Высокова (Пермь).

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
Результаты чемпионата России-2007 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2007 году
Спортивные соревнования в Коломне
Декабрь 2007 года